A. Cecile J.W. Janssens (1968-2022), épidémiologiste et chercheure néerlandaise
 Augustin Janssens (1930-), footballeur belge
 
  ;
 Edouard Janssens, (1879-1943), industriel et homme politique belge ;
 Edward Janssens (1946-), coureur cycliste belge ;
 
 
 Guillaume Janssens (1880-1956), céramiste belge de la période Art nouveau ;
 Hillary Janssens (1994-), rameuse canadienne ;
 
 Jean-Baptiste Janssens (1889-1964), prêtre jésuite belge, Supérieur général de la Compagnie de Jésus ;
 Jean Guillaume Janssens (1762-1838), général de division néerlandais ;
 Jean-Hérard Janssens (1783-1853), historien et écrivain ecclésiastique belge ;
 Jean-Louis Janssens, scénariste français de bande dessinée, auteur des parodies Zarla, Guerrière impitoyable et Karma ;
 Jean-Philippe Janssens (-), humoriste français ; 
 
 Louis Janssens (1908-2001), philosophe, théologien et professeur belge ;
 Ludo Janssens (né en 1942), coureur cycliste belge ;
 Marcel Janssens (1931-1992), coureur cycliste belge ;
 Marcel Janssens (1932-2013), Professeur de littérature néerlandaise et européenne moderne à l'Université catholique de Louvain (Belgique) ; 
 Patrick Janssens (né en 1956), homme politique et publicitaire belge ;
 Robert Janssens (né en 1939), compositeur et chef d'orchestre belge ;
 Wynand Janssens (1827-1913), architecte belge;
 Marlies Janssens, joueuse de volley-ball internationale belge.

Héraldique

Références